«Зако́н ка́менных джу́нглей» — российский криминальный телесериал производства кинокомпании «RatPack Production» по заказу телеканала ТНТ. Первый сезон сериала был показан с 16 по 26 марта 2015 года на телеканале ТНТ. Показ второго сезона под названием «Куда приводят мечты» проходил с 20 по 30 марта 2017 года.

Действие сериала разворачивается на окраинах города Москвы. Четверо молодых людей — Тим, Цыпа, Жук и Гоша решают стать бандой преступников и начать зарабатывать таким способом деньги. Они даже не задумываются о том, к каким последствиям могут привести игры с полицией и «воровским миром».

2 сезон 
Во втором сезоне Тим, у которого в семье всегда были деньги, но не было любви, всё сильнее подсаживается на таблетки. Он всё время пытается выделиться и быть лидером, но не замечает, как это приводит к тяжёлым последствиям. Цыпа сближается с Вадиком и просит его помочь решить проблему с собственным отцом, даже не догадываясь, к чему приведёт эта просьба. Гоша пытается найти деньги, из-за которых его отец оказался в тюрьме, и разобраться с зарождающимся чувством к Лизе, в которую давно влюблён его лучший друг Цыпа. «Мой персонаж Гоша наконец-то повзрослеет и начнёт думать своим умом. Если раньше он был ведомым и не имел собственного мнения, то во втором сезоне всё изменится. Ко всему прочему у Гоши появятся взрослые проблемы, которые он будет пытаться самостоятельно решать. А ещё у него случится первая любовь и появится девушка…», — говорил исполнитель роли Гоши актёр Александр Мельников. Жук после того, как получает сложную травму головы, должен определиться, будет ли он и дальше драться. Ведь парень понимает: один пропущенный удар, и он на всю жизнь может остаться беспомощным инвалидом. Во втором сезоне появляются несколько новых ярких персонажей. Упор сделан не на криминальную составляющую, а на внутренние перипетии героев. Во втором сезоне зрителям открывается мечта Жука и то, как он ею распорядится, речь также идёт о взаимоотношениях Цыпы и его отца. «Закон каменных джунглей 2» полон погружений в жизнь героев, их личный мир, их мечты. Каждому из героев предстоит сделать важный и сложный выбор и решить, готовы ли они по-прежнему доверять, прощать и вставать друг за друга плечом к плечу и что окажется сильнее — алчность, ревность, эгоизм или их дружба?

Персонажи

В главных ролях

В эпизодах

Саундтрек 
В трейлере сериала звучит кавер на песню из заставки передачи «Зов джунглей», записанный московской группой «Наадя».

Съёмки 

Написание сценария и производство сериала заняли несколько лет. Пилотное название сериала — «Каменные джунгли». Культовые ориентиры создателей сериала — от фильмов «На игле» Дэнни Бойла и «Карты, деньги, два ствола» Гая Ричи до хитов Квентина Тарантино и Роберта Родригеса и британских сериалов «Плохие» и «Молокососы».

Съёмки первого сезона сериала прошли с 9 апреля по 28 декабря 2012 года. Съёмки второго сезона сериала прошли с 25 июля 2015 года по 10 марта 2016 года.

Рейтинги 
Телесериал стартовал с высокими рейтингами в эфире телеканала ТНТ. 16 марта 2015 года в 22:00 премьерная серия «Закона каменных джунглей» по аудитории от 14 до 44 лет собрала по России долю 18,8 % (в Москве—12,8 %). Доля в молодёжной аудитории в Москве от 18 до 30 лет составила по России 25,0 %.

Мнения о сериале 
Сериал получил положительные отклики от телекритиков.
«Закон каменных джунглей» — изобретательный телекомикс про вчерашних школьников, решивших стать гангстерами.
Авторы ловко играют с жанрами, разбавляя хмурую московскую действительность эстетикой комиксов. «Закон каменных джунглей» с одинаковым успехом перевоплощается то в чёрную комедию, то в фильм про взросление и первую любовь, то в пародию на классику криминального кино… Канал ТНТ в очередной раз подтвердил, что за счёт качества своего контента способен успешно конкурировать с грандами российского телерынка.

Примечания

Ссылки 
 Страница сериала на официальном сайте канала ТНТ

Телесериалы России 2010-х годов
Телесериалы России, запущенные в 2015 году
Телесериалы России, завершённые в 2017 году
Телесериалы телеканала ТНТ
Драматические телесериалы России
Подростковые драмы России
Телесериалы ЛГБТ-тематики России
Фильмы Павла Костомарова